Sébastien Boju est un comédien français spécialisé dans le doublage.

Doublage

Cinéma

Films 
 2009 : Dead Man Running : Jarvis (Blake Ritson)
 2010 : Trois mètres au-dessus du ciel : Gustavo (Pablo Rivero)
 2011 : Lost Destination : Dario (Nasser Saleh)
 2011 : Hobo with a Shotgun : Ivan / Rip (Nick Bateman)
 2011 : Beethoven sauve Noël : Elf méchant (Ryan Miller)
 2011 : Pathfinders: Vers la victoire : Second Lieutenant (Eric V. Jones)
 2012 : Argo : Lamont (John Boyd)
 2012 : Chronicle : Austin (Armand Aucamp)
 2012 : Tengo ganas de ti : Chino (Luis Fernández)
 2012 : Underground : L'Histoire de Julian Assange : Jonah (Benedict Samuel)
 2012 : Twilight, chapitres IV et V : Révélation : Punk anglais (John Edward Lee)
 2014 : Le choix du cœur : Alex (Jason McBeth)
 2014 : When the Game Stands Tall : Rick Salinas (Richard Kohnke)

Télévision

Téléfilms 
 2011 : Page Eight : Ralph Wilson (Tom Hughes)
 2012 : L'Agence Cupidon : Doug (Adam Chambers)
 2014 : À l'épreuve du lycée : Max (Jeremias Elvegaard)

Séries télévisées

Séries d'animation 
 2022 : The Boys présentent : Les Diaboliques : voix additionnelles

Liens externes 
  sur RS Doublage

Acteur français de doublage
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Acteur français de cinéma
Acteur français de télévision